Atlantic Beach kan syfta på:

Atlantic Beach, Florida
Atlantic Beach, New York
Atlantic Beach, North Carolina
Atlantic Beach, South Carolina